Emmersdorf heißen folgende geographischen Objekte:
 Emmersdorf an der Donau,  Gemeinde in Niederösterreich
Gemeindeteile:
 Emmersdorf (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Emmersdorf (Rattiszell), Ortsteil der Gemeinde Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Emmersdorf (Gemeinde Rosegg), Katastralgemeinde von Rosegg, Kärnten
 Emmersdorf (Klagenfurt am Wörthersee), Ortschaft von Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten
 Emmersdorf (Gemeinde Nötsch), Ortschaft von Nötsch im Gailtal, Kärnten
 Emmersdorf (Gemeinde Neulengbach), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Bauwerke:
 Schloss Emmersdorf in der gleichnamigen Ortschaft in Klagenfurt

Siehe auch: 
 Emmerstorf